Фаддан (феддан) (, faddān) — египетская мера измерения площади, использовалась также в Сирии и Судане. Различают:
 Фаддан до начала XIX века = 400 квадратных касаб = 6368 м².
 Фаддан с начала XIX века до 1830 года =  квадратной касабы = м².
 Фаддан после 1830 года =  квадратной касабы после 1830 года = 24 кирата = 72 хаббы = 144 даника = 576 сахмов = 4201 м².

Этимология 
По-арабски слово фаддан буквально означает «пара волов», что означает, что это площадь земли, которую они могли вспахать за определенный период времени. С этой точки зрения термин полностью аналогичен римскому югерy.

Источники

См. также 
 Касаба
 Кират
 Сахм
 Хабба

Единицы измерения площади